Autoclaaf, een afgesloten drukvat waarin de druk dient om een proces te starten, beïnvloeden of stoppen
Autoclaaf (laboratorium), een toestel waar door middel van stoom onder druk vloeistoffen, instrumenten, glas, bepaalde plastieken en doeken gesteriliseerd kunnen worden
Autoclave, een methode van geheimschrift-versleuteling